Gustav Bischof – mineralogista tedesco
 Ole Bischof – judoka tedesco
 Martina Bischof – ex canoista tedesca
 Peter Bischof – ex canoista tedesco
 Werner Bischof – fotografo svizzero